Sysel může být:

zoologie
hlodavec z čeledi veverkovití; český název sysel mají tři rody:
Ammospermophilus:
Ammospermophilus harrisii (Audubon & Bachman, 1854) – sysel Harrisův
Ammospermophilus insularis (Nelson & Goldman, 1909) – sysel ostrovní
Ammospermophilus interpres (Merriam, 1890) – sysel antilopí
Ammospermophilus leucurus (Merriam, 1889) – sysel běloocasý
Ammospermophilus nelsoni (Merriam, 1893) – sysel Nelsonův
Spermophilopsis: Spermophilopsis leptodactylus (Lichtenstein, 1823) – sysel dlouhoprstý
Spermophilus: Spermophilus citellus – sysel obecný, S. suslicus – sysel perličkový aj.

technika
 Řídicí vůz Bfhpvee295 ČD – řídicí vůz přezdívaný sysel

příjmení
 Sysel (příjmení)

Externí odkazy